Gabala ist ein Titularerzbistum der römisch-katholischen Kirche. 

Es geht zurück auf ein ehemaliges Bistum Gabala, das heutige Ǧabla in Syrien.

Siehe auch 
 Liste der römisch-katholischen Titularbistümer

Weblinks 
 

Gabala
Gabala